Paradox může být:

obecně
 paradox – neočekávané, překvapující, zdánlivě nelogické či protismyslné tvrzení odporující věcné zkušenosti a očekávání – protichůdnost, protiklad, rozpor, antinomie
 francouzský paradox

speciálně
 paradox (literatura) – zvláštní básnická figura s nelogickým či nepravděpodobným obsahem
 paradox (logika) – formálně správný úsudek, jehož výsledkem je spor
 paradox lháře
 Russellův paradox
 časový paradox
 paradox sta slov
 Cantorův paradox
 Skolemův paradox
 Fermiho paradox
 Burali-Fortiho paradox
 paradoxy naivní teorie množin
 paradox (fyzika) – jev nebo úkaz zdánlivě se vymykající přírodním zákonům
 hydrodynamický paradox
 hydrostatický paradox
 Olbersův paradox
 Ehrenfestův paradox
 aerodynamický paradox
 Kleinův paradox
 paradox dvojčat

 paradox (ekonomie)
 Giffenův paradox

jiný význam
 
 Paradox (hudební skupina) – plzeňská hudební skupina
 Paradox (software) – databázový systém
Paradox Interactive – herní vývojářské studio